Mikkelsen är ett danskt-norskt efternamn, ursprungligen ett patronymikon. Det betyder bokstavligen Mikkels son. Det finns även platser, framför allt i Antarktis och på Grönland som är uppkallade efter personer med efternamnet.

Personer 

 Andreas Mikkelsen, norsk rallyförare
 Brian Mikkelsen, dansk politiker
 Ejnar Mikkelsen, dansk polarfarare
 Hans Mikkelsen, dansk köpman och borgmästare
 Henriette Mikkelsen, dansk handbollsspelare
 Jákup Mikkelsen, färöisk politiker
 Jens Mikkelsen, dansk räntmästare och svensk ämbetsman
 Lars Mikkelsen, dansk skådespelare
 Mads Mikkelsen, dansk skådespelare
 Nis Bank-Mikkelsen, dansk skådespelare
 Peder Mickelsen Kruse, ärkebiskop i Lunds stift
 Sonja Mikkelsen, dansk politiker
 Thomas Mikkelsen, dansk fotbollsspelare
 Thorleif Mikkelsen, norsk skådespelare
 Tobias Mikkelsen, dansk fotbollsspelare

Platser 

 Ejnar Mikkelsen Fjeld, en nunatak i Grönland
 Ejnar Mikkelsen Gletscher, en glaciär i Grönland
 Mikkelsen (ögrupp), ö i Antarktis
 Mikkelsenbukten, vik i Antarktis
 Mikkelsen Peak, bergstopp i Antarktis
 Mount Caroline Mikkelsen, berg i Antarktis

Danska efternamn
Norska efternamn